Имперский верблюжий корпус () — войсковое соединение Британской империи периода Первой мировой войны, кавалерийская бригада. Личный состав формирования передвигался на верблюдах.

Корпус был основан в январе 1916 года. Был полностью укомплектован к декабрю того же года. В мае 1918 года был сокращён в размерах до батальона. Формально распущен в мае 1919 года. За время ведения военных действий погибло 346 военнослужащих корпуса.

Формирование

Реорганизация

Боевой путь

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Британские армейские корпуса в Первой мировой войне
Верблюды